Nueva Galicia puede corresponder a;
Reino de Nueva Galicia o Nuevo Reino de Galicia, parte del Virreinato de Nueva España, en la América colonial;
Provincia de Nueva Galicia, una división del Reino de Nueva Galicia, en la América septentrional;
Nombre dado por los conquistadores españoles a la isla sudamericana que actualmente se conoce como Isla Grande de Chiloé, en Chile;
Nueva Galicia, una revista publicada en Madrid durante la Guerra Civil Española.
Nueva Galicia o Galicia Occidental, región administrativa de la Monarquía Habsburgo, en la presente Polonia.